Gölnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie von Gölnitz (1780–1854), deutsche Vogtin
 Bartholomäus Gölnitz (1557–1635), deutscher Jurist und Professor an der Universität Leipzig